__NoTOC__

OS sau Os se poate referi la:

Biologie
 Os, elementul de bază al scheletului vertebratelor

Chimie
 Os, simbol pentru elementul chimic Osmiu

Geografie

Localități
 Os, localitatea de reședință a comunei Os, din provincia Innlandet, Norvegia
 Os, un sat din comuna Värnamo, comitatul Jönköping, Suedia

Unități administrativ-teritoriale
 Os, o comună din provincia Innlandet, Norvegia
 Os, o  fostă comună din provincia Hordaland, Norvegia, din 1.1.2020 parte a comunei Bjørnafjorden

Medicină
 Oculus sinister, prescurtare pentru ochiul stâng, utilizată în oftalmologie

Transporturi
 codul IATA al companiei aeriene Austrian Airlines
 codul ICAO pentru aeroporturile din [Siria]]

Tehnologia informației
 un acronim pentru sistem de operare (din )

Legături externe 
 
  „OS” la acronymfinder.com

Vezi și
 Oś, sat în  comuna Kluczbork din voievodatul Opole, Polonia
 Oș, oraș în Kîrgîzstan